В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1916 году.
 См. также: :Категория:Умершие в 1916 году

Январь 
 7 января — Андрей Пионтковский (53) — русский учёный, специалист по уголовному праву.
 8 января — Рембрандт Бугатти (31) —итальянский скульптор; самоубийство.
 9 января — Нацумэ Сосэки (48) — японский писатель, один из основоположников современной японской литературы.
 11 января — Лесь Мартович (44) — украинский писатель и общественный деятель.
 13 января — Сергей Уточкин (39) — один из первых русских авиаторов, футболист, вело-, авто- и мотогонщик начала XX века.
 15 января — Илларион Воронцов-Дашков (78) — русский государственный и военный деятель.
 30 января — Джозеф Джекобс (61) — английский литературный критик, фольклорист, историк, статистик и общественный деятель.

Февраль 
 1 февраля — Лев Дмитриев-Кавказский (66) — гравёр на меди, рисовальщик.
 2 февраля — Михаил Ткаченко (55) — российский украинский живописец и график, мастер пейзажной живописи и маринист.
 9 февраля — Тютчев, Фёдор Фёдорович (55) — российский военный и писатель, сын поэта Фёдора Тютчева и Елены Денисьевой.
 28 февраля — Генри Джеймс (72) — американский писатель.
 Григорий Журавлёв — русский художник, иконописец.

Март 
 7 марта — Винцас Свирскис (81) — литовский скульптор.
 19 марта — Василий Суриков (68) — великий русский живописец, мастер масштабных исторических полотен.
 20 марта — Виктор Обнинский (48) — российский общественно-политический деятель.
 22 марта — Самуил Киссин (30) — русский поэт.
 24 марта — Михаил Владимирский-Буданов (77) — доктор русской истории, ординарный профессор истории русского права.
 24 марта — Сотер Ортинский (50) — церковный деятель, василианен, первый епископ Украинской Греко-Католической Церкви в США.
 27 марта — Карл Мюленбах (63) — латышский языковед, педагог, переводчик.
 28 марта — Павел Плеве (65) — генерал от кавалерии Русской императорской армии.

Апрель 
 1 апреля — Габриэль Пети (23) — бельгийская медсестра, ставшая шпионкой во время Первой мировой войны и расстрелянная немцами. 
 5 апреля — Максим Ковалевский (64) — русский учёный, историк, юрист.
 13 апреля — Василий Маркевич (62) — русский судебный и общественный деятель, сенатор.
 16 апреля — Виссарион Карандеев (38) — русский минералог и кристаллограф.
 21 апреля — Андрей Лакербая (51) — русский офицер, участник Первой мировой войны.
 24 апреля — Густав Мантейфель (84) — публицист, историк, этнограф, фольклорист и издатель.

Май 
 2 мая — Иродион Евдошвили (42) — грузинский поэт.
 3 мая — Патрик Генри Пирс (37) — ирландский политический деятель, глава Временного правительства Ирландии (1916). Расстрелян.
 8 мая — Имон Кент (34) — ирландский республиканец, революционер, участник Пасхального восстания. 
 13 мая — Шолом-Алейхем (57) — еврейский писатель, драматург и просветитель, один из основоположников литературы на языке идиш.
 14 мая — Адриан Прахов (70) — русский историк искусства, археолог и художественный критик.
 17 мая — Борис Голицын (54) — русский физик, изобретатель электромагнитного сейсмографа, князь.
 20 мая — Иван Толстой — государственный деятель.
 22 мая — Мариан Перетяткович (43) — русский архитектор и преподаватель. 
 27 мая — Жозеф Симон Галлиени (67) — маршал Франции, участник колониальных войн Франции и Первой мировой войны, военный министр Франции в 1915 — 1916 годах.
 28 мая — Иван Франко (59) — украинский писатель, поэт, беллетрист, учёный, публицист.

Июнь 
 1 июня — Джулиус Джейкобсен (54) — английский и австралийский шахматист. 
 5 июня — Гораций Герберт Китченер (65) — английский фельдмаршал, граф.
 11 июня — Джин Вебстер (39) — американская писательница.
 22 июня — Александр Ауэрбах (72) — русский горный инженер.
 25 июня — Сергей Шлихтер (21) — студент, вольноопределяющийся 266-го Пореченского пехотного полка.

Июль 
 15 июля — Илья Мечников (71) — российский и французский биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог), один из основоположников эволюционной эмбриологии.
 27 июля — Генри Чарлик (71) — австралийский шахматист.

Август 
 28 августа — Габриелюс Ландсбергис-Жямкальнис (64) — литовский драматург, театральный деятель, публицист.

Сентябрь 
 12 сентября — Фарру Гаибов (24) — российский лётчик азербайджанского происхождения, участник Первой мировой войны.
 19 сентября — Семён Абамелек-Лазарев — крупный российский промышленник.
 24 сентября — Сурен Спандарян (33) — российский революционер, армянский литературный критик и публицист.

Октябрь 
 4 октября — Василий Семевский (67) — русский историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор.
 14 октября — Бернард Вудворд — австралийский натуралист британского происхождения, член Геологического общества Лондона. 
 15 октября — Клавдия Алексевич — первая галицко-русская писательница, общественный деятель и педагог.
 16 октября — Питер Доддс Маккормик — австралийский композитор шотландского происхождения, автор австралийского национального гимна «Развивайся, прекрасная Австралия». 
 18 октября — Магнус Кринский — польско-еврейский педагог, издатель, писатель и редактор.
 21 октября — Карл Штюргк (56) — австро-венгерский государственный деятель, граф. 
 27 октября — Антон Демянович (60) — член Государственной думы Российской империи I, II, III и IV созывов от Бессарабской губернии. Действительный статский советник.
 30 октября — Николай Ремезов (51) — русский военачальник, генерал-майор.

Ноябрь 
 5 ноября — Алоиза Пашкевич (40) — белорусская поэтесса, прозаик, общественно-политический деятель, актриса, педагог.
 10 ноября — Альфред Наке — французский врач, химик и политический деятель.
 13 ноября — Фредерик Келли (35) — британский спортсмен (академическая гребля) и музыкант. 
 15 ноября — Генрик Сенкевич (70) — польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1905).
 21 ноября — Франц Иосиф I (86) — император Австрийской империи и король Богемии, апостолический король Венгрии, с 1867 — глава Австро-Венгрии. 
 22 ноября — Джек Лондон (40) — американский писатель, наиболее известный как автор приключенческих рассказов и романов.
 29 ноября — Теббутт, Джон (82) — австралийский астроном.

Декабрь 
 6 декабря — Ойген Дюкер (75) — немецкий и эстонский художник.
 13 декабря — Карл Залеман (66) — русский филолог-иранист.
 16 декабря — Эдвард Рамсей (74) — австралийский орнитолог.
 20 декабря — Чарльз Лоуренс (88) — член английской команды по крикету.
 30 декабря — Огнеслав (Игнатий) Степанович Костович (65) — российский изобретатель и конструктор.
 30 декабря — Леопольд Сулержицкий (44) — русский театральный режиссёр, художник, педагог и общественный деятель.
 Ночь на 30 (17) декабря — Григорий Распутин (47) — крестьянин села Покровское Тобольской губернии, приобретший всемирную известность благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II; убит.
 31 декабря — Николай Иосса — русский горный инженер и металлург.

Дата неизвестна или требует уточнения 

 Христофор Борк — российский музыкант и музыкальный педагог: тромбонист, тубист и исполнитель на ударных инструментах.

См. также 
 Список умерших в 1915 году
 Список умерших в 1917 году

Умершие в 1916 году
1916